Raoul de Tosny ist der Name folgender Personen:

 Raoul I. de Tosny († vor 1024), erstes Mitglied des Hauses Tosny, das den Namen de Tosny trug
 Raoul II. de Tosny (vor 1040–1102), ein anglonormannischer Baron
 Raoul III. de Tosny († um 1126), ein anglonormannischer Adliger
 Raoul IV. de Tosny († 1162)